Tellerbach ist ein Gewässername:

 Tellerbach (Leimbach), linker Zufluss des Leimbachs bei Mengersdorf, Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern, der dort in die Truppach (Wiesent) mündet
 Tellerbach (Tamina), linker Zufluss der Tamina im Gigerwaldsee bei St. Martin, Gemeinde Pfäfers, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen

Siehe auch:

 Dellerbach